Notre-Dame de Paris steht für:
 die Kathedrale Notre-Dame de Paris (in Paris)

als Werktitel:
 Der Glöckner von Notre-Dame (Originaltitel Notre-Dame de Paris), Roman von Victor Hugo (1831)
 Notre-Dame de Paris (1911), Film von Albert Capellani (1911)
 Der Glöckner von Notre Dame (1956) (Originaltitel Notre-Dame de Paris), Film von Jean Delannoy
 Notre-Dame de Paris, Ballett von Roland Petit (1965)
 Notre-Dame de Paris (Lit: Parīzes Dievmātes katedrāle), Oper des Litauer Komponisten Zigmars Liepiņš (Libretto Kaspars Dimiters) (1997)
 Notre-Dame de Paris (Musical), ein Musical (1998)

als Namensbestandteil:
 Pont Notre-Dame verbindet mit dem rechten Ufer und die Petit Pont hin zum linken Ufer, seit 2013 offiziell Petit-Pont-Cardinal-Lustiger benannt, queren die Seine auf Höhe der Kirche
 Bahnhof Saint-Michel - Notre-Dame, RER-Bahnhof südlich der Île de la Cité, unterirdisch

Siehe auch:
 Brand von Notre-Dame in Paris 2019
 Liste von Frauenkirchen #Frankreich